Soufrière puede referirse a:

 La Soufrière, volcán activo en la isla de Guadalupe.
 Soufrière Hills, volcán activo en la isla de Montserrat.
 La Soufrière, volcán activo en la isla de San Vicente.
 Soufrière, distrito de Santa Lucía.
 Soufrière, localidad cabecera del distrito homónimo en Santa Lucía.
 Soufrière, localidad de Dominica.
 Soufrière, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Acul-du-Nord.
 Soufrière, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Limbé.
 La Soufrière, película acerca de la última erupción del volcán de la isla de Guadalupe.